El acrónimo DBA puede referirse a:
Dead by April (banda): banda de Metalcore melódico procedente de Gotemburgo, Suecia.
DBA (database access): acceso a base de datos informáticos.
DBA (database administrator): administrador de base de datos.
DBA (De Bellis Antiquitatis): juego bélico de miniaturas histórico, creado en 1990.
dBA: decibelio ponderado.
DBA (Diamond-Blackfan anemia): siglas en inglés de un tipo de anemia.
DBA (Doctor of Business Administration): Doctor en Administración de Negocios (doctorado de investigación profesional).
DBA (Doing Business As): allows a company to transact business using a different name. DBA filings often take place at the county level, but some states have state-level DBA filings.

Siglas